Carales är ett släkte av fjärilar. Carales ingår i familjen björnspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Björnspinnare
Carales